Мануель Орантес був чемпіоном попереднього року, але у чвертьфіналі його переміг Бйорн Борг.

У фіналі Джиммі Коннорс здолав Бйорна Борга з рахунком 6–4, 3–6, 7–6(11–9), 6–4.

Сіяні гравці

Сітка

Фінальна вісімка

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Посилання 
 Association of Tennis Professionals (ATP) – 1976 US Open Men's Singles draw 

1976 у тенісі
Відкритий чемпіонат США з тенісу